Adelaide di Borgogna (circa 931-999) – Imperatrice del Sacro Romano Impero
 Adelaide di Borgogna (1209-1279) – conosciuta anche come Alice di Merania, contessa di Borgogna
 Adelaide di Borgogna (1233-1273) – conosciuta anche come Alice di Borgogna
 Adelaide di Borgogna (1817) – opera lirica di Gioachino Rossini
 Adelaide di Borgogna (1819) – opera lirica di Pietro Generali